Municipio de Minnesota puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Minnesota (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Burke.
 Municipio de Minnesota (condado de Roberts, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Roberts.